Ženská čtyřhra Top Seed Open 2020 probíhala v první polovině srpna 2020. Do deblové soutěže kentuckého tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnát dvojic. V letech 1997–2019 se turnaj konal na nižším okruhu ITF, od sezóny 2017 s dotací 60 tisíc dolarů. 

Jednalo se o turnaj ve druhém hracím týdnu po obnovení probíhající sezóny v důsledku pandemii koronaviru. Obhájcem titulu byl americko-francouzský pár Robin Andersonová a Jessika Ponchetová, jehož členky nestartovaly společně. Ponchetová se nekvalifikovala pro nízké žebříčkové postavení. Spoluhráčkou Andersonové se stala Erin Routliffeová, s níž skončila v úvodním kole na raketách Kaitlyn Christianové a Giuliany Olmosové.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený, americko-brazilský pár Hayley Carterová a Luisa Stefaniová, který ve finále zdolal česko-švýcarskou dvojici Marie Bouzková a Jil Teichmannová po dvousetovém průběhu 6–1 a 7–5. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. Na okruhu WTA Tou získaly druhou společnou i individuální deblovou trofej. Poražené finalistky odehrály první kariérní finále čtyřhry.

Nasazení párů 
  Alexa Guarachiová /  Desirae Krawczyková  (semifinále)
  Jennifer Bradyová /  Aryna Sabalenková (1. kolo)
  Coco Gauffová /  Caty McNallyová (1. kolo)
  Hayley Carterová /  Luisa Stefaniová (vítězky)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Top Seed Open
WTA Tour 2020
Tenis v USA v roce 2020